Mercês – comune del Minas Gerais (Brasile)
 Mercês – freguesia di Lisbona (Portogallo)